La Liga Nacional de Fútbol de Papúa Nueva Guinea, llamada Kumul Petroleum National Soccer League por razones de patrocinio, es la categoría más importante del fútbol del país y está regida por la Asociación de Fútbol de Papúa Nueva Guinea. Se formó el 2006 y está compuesta por franquicias semiprofesionales. En principio eran 7 los equipos participantes, pero la última edición contabilizó 10 equipos.

Formato 
La competición es una liga semiprofesional. Hay una liga regular, con dos rondas a ida y vuelta, y reglamento FIFA. Al término de la misma, los cuatro mejores se clasifican para una ronda eliminatoria, a semifinales y una gran final, a encuentro único, que se celebran en el National Football Stadium de Puerto Moresby. No descensos al no haber una categoría inferior.

El equipo que termina primero durante la temporada regular clasifica a la Liga de Campeones de la OFC, mientras que el vencedor de la final se proclama como campeón. La liga se disputa entre febrero y junio.

Equipos 2018 

(*)

Palmarés

Títulos por club

Tabla histórica

Ronda regular 
Actualizado el 16 de Diciembre 2021. En azul los equipos en que juegan en la Liga Nacional 2021.

Play-offs 
Actualizado el 13 de Diciembre de 2019.

Véase también 
 Selección de fútbol de Papúa Nueva Guinea

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Papua New Guinea Football Association

Referencias 

Papúa Nueva Guinea
Campeonatos de fútbol entre clubes de Oceanía
Fútbol en Papúa Nueva Guinea